Gloria est un prénom féminin fêté le  avec Magloire.

Gloria est le nom latin du "Gloire à Dieu", une prière dans le catholicisme romain.

Religion 
 , prière dite au cours de la messe catholique ( : Gloire à Dieu au plus haut des cieux) pour célébrer la gloire de Dieu ; c'est également la première parole de cette prière dans sa version en latin.
 , prière liturgique chrétienne (Gloire à Dieu en français) ; le petit  (, Gloire au Père) est une prière du rosaire.

Cinéma 
 Gloria, un film germano-français réalisé par Hans Behrendt en 1931 ;
 Gloria, un film français réalisé par Claude Autant-Lara en 1977 ;
 Gloria,  un film américain réalisé par John Cassavetes en 1980 ;
 Gloria, un film américain réalisé par Sidney Lumet en 1999,  du film de Cassavetes de 1980 ;
 Glória, un film  de 1999 ; 
 Gloria, un film chilien réalisé par Sebastián Lelio en 2013 ;
 Gloria, un film biographique mexicain coproduit et réalisé par Christian Keller, sorti en 2014.
 Gloria, un film américain réalisé par Sebastián Lelio en 2018,  de son propre film Gloria.

Télévision 
 , une série télévisée américaine entre 1982 et 1983 ;
 , une série télévisée sud-coréenne entre 2010 et 2011 ;
  ;
 Gloria, une série française de Jeanne Le Guillaume et Bruno Dega, diffusée en 2021.
 Glória, une série télévisée portugaise de Pedro Lopes, diffusée sur Netflix en 2021.

Musique

Œuvre 

 Gloria, une œuvre d'Antonio Vivaldi, composée au début du  ;
 Gloria, une œuvre de Francis Poulenc créée en 1961.

Chanson 

 Gloria, une chanson de Van Morrison et enregistrée en 1964 par son groupe  avant de faire l'objet de nombreuses reprises ;
 Gloria, une chanson et un album d'Umberto Tozzi sortis en 1979 ;
 Gloria, une chanson de Laura Branigan sortie en 1982, adaptation anglaise de la chanson d'Umberto Tozzi ; 
 Glori Gloria, une chanson de Sheila sortie en 1982, adaptation française de la chanson d'Umberto Tozzi ;
 Gloria, une chanson de , première chanson et second single de leur album  sorti en 1981 ;
 Gloria, une chanson du groupe  Indochine, de l'album 13, sortie en 2019.
Gloria, une chanson de Jain, sortie en single en 2019, et chanson de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde féminine de football 2019.
Les Anges dans nos campagnes, un cantique de Noël français, reprend le refrain « Gloria in excelsis Deo »

Album 

 Gloria, un album du groupe de rock ukrainien Okean Elzy sorti en 2005 ;
 Gloria, un album de Maki Gotō sorti en 2011 ;
 Gloria, un album du groupe Les Prêtres sorti en 2011.

Littérature 
 Le Meurtre du Samedi-Gloria,  roman de Raphaël Confiant publié en 1997.

Personnages 
 Gloria, personnage de fiction de la série télévisée Buffy contre les vampires ;
 Gloria, personnage de fiction des romans de Roland C. Wagner ;
 Gloria, personnage de la bande dessinée Mad et Gloria.

Toponyme 

 Gloria, municipalité de la province du Mindoro oriental, aux Philippines ;
 (34047) Gloria, astéroïde.

Autres 
 Gloria, marque de lait concentré fabriqué par la société Mont Blanc ;
 Gloria, grand voilier colombien du type trois-mâts barque ;
 Gloria, café arrosé d'eau de vie.

Notes et références 

Homonymie de titre